Буррен:
 Буррен — местность на западе Ирландии.
 Буррен — национальный парк на юго-западе географической области Буррен в графстве Клэр, Ирландия.
 Буррен — карстовый ландшафт в графстве Клэр, Ирландия.
 Буррен — село в графстве Даун, Северная Ирландия.

См. также 
 Буррен и Буррена — два холма в Арагоне, Испания.